Оно является 42-м простым числом, а относительно их последовательности расположено между  и .

 181 день в году — 30 июня (в високосный год 29 июня).

В математике 
 181 является нечётным числом
 181 недостаточное число
 181 бесквадратное число
 181 является разностью двух квадратных чисел 912 — 902
 42-е простое число
 Простой близнец с 179
 Является одиозным числом

В других областях 
 181 год; 181 год до н. э.
 NGC 181 — галактика в созвездии Андромеда
 (181) Эвхарида — довольно большой и яркий астероид главного пояса.

Примечания 

Простые числа